Tony Barton est le nom de

 Tony Barton (football) (1937 - 1993), footballeur puis entraîneur anglais 
 Tony Barton (athlétisme) (né 1969), sauteur en hauteur américain